Partido Nacionalista Español, partit polític històric d'Espanya
 Progetto NordEst, partit polític d'Itàlia
 Partit Nacional Escocès, partit polític d'Escòcia
 Preston North End, club de futbol de la ciutat de Preston, a Anglaterra